Cophomantinae – podrodzina płazów bezogonowych z rodziny rzekotkowatych (Hylidae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w tropikalnej i subtropikalnej Ameryce Południowej na północ od Boliwii, Urugwaju i północnej Argentyny do Nikaragui oraz Trynidadu i Tobago.

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące rodzaje:
 Aplastodiscus 
 Boana 
 Bokermannohyla  
 Hyloscirtus 
 Myersiohyla 
 Nesorohyla  – jedynym przedstawicielem jest Nesorohyla kanaima 

Takson o niepewnej pozycji systematycznej i nieprzypisany do żadnego z rodzajów (incertae sedis):
 „Hyla” nicefori

Przypisy